Entrambasaguas puede referirse a:
 Entrambasaguas (Asturias),  comarca de Asturias que integra los concejos situados entre los ríos Eo y Navia.
 Entrambasaguas (Burgos), una localidad del municipio de Valle de Mena, en provincia de Burgos (España).
 Entrambasaguas (Cantabria), un municipio de Cantabria (España).
 Entrambasaguas (Hermandad de Campoo de Suso), una localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso, en Cantabria (España).
 Entrambasaguas (La Rioja), una localidad del municipio de Muro de Aguas, en La Rioja.
 Entrambasaguas (Salamanca), una zona de la provincia de Salamanca (España).
 Entrambasaguas, nombre alternativo del despoblado de Tramasaguas del municipio turolense de Calamocha.